Heliozela — род чешуекрылых насекомых из семейства молей-блестянок.

Описание 
От срединной ячейки костальный края переднего крыла входит три радиальных жилки

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Моли-блестянки
Роды чешуекрылых